Hohenweiler ist der Name folgender Orte:

 Hohenweiler, Gemeinde im österreichischen Bundesland Vorarlberg 
 Hohenweiler (Pleinfeld), Ortsteil von Pleinfeld, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern